Саркосцифа австрийская, или «алая эльфова чаша» () — вид сумчатых грибов рода Саркосцифа (Sarcoscypha).
Малоизвестный съедобный гриб низкого качества. Мякоть хрящеватая и немного жестковатая на вкус. Перед приготовлением грибы обязательно отваривают в подсоленной воде.

Ареал 
Произрастает в Европе и Северной Америке.

Местообитание 
Саркосцифа австрийская растёт в лесах и парках на земле, богатых гумусом, на мхе, гниющей древесине, прелых листьях или на корневой гнили. Предпочитает иву и клён. Плодовые тела появляются ранней весной сразу после таяния снега. В Северо-Западном регионе США — с начала апреля до середины мая (при благоприятной для её роста погоде). В Подмосковье также обычно растёт с начала апреля до середины мая. В благоприятных условиях единично может появляться и в марте. При позднем начале зимы отдельные плодовые тела могут появиться в конце ноября — начале декабря.

Описание 

Плодовое тело — Шляпка 1—5 см шириной, 0,5—2 см высотой с слегка завернутым внутрь краем, ярко-красная с почти белым краем.
Ножка до 5 см высотой, 4—6 мм толщиной, сужающаяся к низу. 
Мякоть плотная, беловатая, водянистая, без особого вкуса и запаха.

Примечания

Ссылки 
 IndexFungorum

Саркосцифовые
Грибы Европы
Грибы Северной Америки